Tryggvi Guðmundsson, né le  à Vestmannaeyjar en Islande, est un footballeur international islandais actif de 1992 à 2014 au poste d'attaquant. 

Il compte 42 sélections pour 12 buts en équipe nationale entre 1997 et 2008.

Biographie

Carrière de joueur

Équipe nationale 
Tryggvi Guðmundsson est convoqué pour la première fois par le sélectionneur national Guðjón Þórðarson pour un match amical face aux îles Féroé le . Il entre à la  à la place de Ríkharður Daðason et à la  il marque son premier but en sélection (victoire 1-0). Lors de sa deuxième sélection, le  contre le Liechtenstein, il entre à la  à la place d'Einar Daníelsson et trois minutes plus tard il marque son deuxième but en sélection (victoire 4-0).

Le , Tryggvi marque son seul hat-trick en sélection, contre l'Inde lors d'un match amical, pour une victoire de 3-0. Il reçoit sa dernière sélection, contre la Slovaquie à Zlaté Moravce, le , où l'Islande bat la Slovaquie 2 à 1. 

Il compte 42 sélections et 12 buts avec l'équipe d'Islande entre 1997 et 2008.

Palmarès

En club 
 Avec l'ÍB Vestmannaeyja :
 Champion d'Islande en 1997
 Vainqueur de la Coupe de la Ligue en 1997
 Vainqueur de la Supercoupe d'Islande en 1997

 Avec le FH Hafnarfjörður :
 Champion d'Islande en 2005, 2006, 2008 et 2009
 Vainqueur de la Coupe d'Islande en 2007
 Vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2006, 2007 et 2009
 Vainqueur de la Supercoupe d'Islande en 2005, 2007 et 2009

Récompenses 
 Meilleur buteur du Championnat d'Islande en 1997 (19 buts) et 2005 (16 buts)

Statistiques

Statistiques en club

Buts en sélection 
Le tableau suivant liste tous les buts inscrits par Ríkharður Daðason avec l'équipe d'Islande.

Références

Liens externes 
 

Footballeur international islandais
Joueur de l'ÍB Vestmannaeyja
Joueur du KR Reykjavik (football)
Joueur du Tromsø IL
Joueur du Stabæk Fotball
Joueur de l'Örgryte IS
Joueur du FH Hafnarfjörður
Joueur du Stoke City FC
Joueur du Fylkir Reykjavik
Joueur du HK Kópavogur
Naissance en juillet 1974
Naissance dans les îles Vestmann